Кубањ се може односити на:

 Кубањ (регија), регија у Русији
 Кубањ (река), река у Русији

или:

 Краснодарска Покрајина, покрајина у Русији